Apple is het Engelse woord voor appel. Het kan ook verwijzen naar:
 Apple Inc., een computerbedrijf
 Apple Records, een Britse platenfirma
 Apple (album), een album van de Amerikaanse rockband Mother Love Bone

Personen:
 Fiona Apple (1977), een Amerikaanse zangeres en pianiste

Zie ook
 Big Apple, de bijnaam van de stad New York
 Apples, een gemeente in Zwitserland
 Appel (doorverwijspagina)